Savoiardo – pertinente alla regione storica della Savoia
 Dialetto savoiardo – dialetto della lingua arpitana parlato in Savoia
 Biscotto savoiardo – specialità gastronomica